Název Ctiboř má více sídel:
 Ctiboř (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Ctiboř (okres Tachov) – obec v okrese Tachov
 Ctiboř (Častrov), část obce Častrov v okrese Pelhřimov

… nebo také rybník:
 Ctiboř (rybník) (též Horní Ctiboř) – rybník východně od Ctiboře v okrese Tachov

Externí odkazy